Stegesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stegesjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (13,3 ha)
Stegesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (2,2 ha)

Se även
Stegasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn